Karolina Novak fiktivni je lik RTL-ove sapunice "Zabranjena ljubav". Karolinu glumi Vesna Tominac Matačić od 2005. godine nadalje.

Glumica Vesna Tominac Matačić 2004. godine dobila je malu, gostujuću ulogu u sapunici Zabranjena ljubav. Igrala je lik dobrotvorke Barbare Sabljak. Odlaskom Sanje Vejnović iz serije, tražila se nova, glavna negativka, pa je ubrzo Vesni ponuđen potpuno novi lik. Karolina Novak je tri godine uveseljavala gledatelje svojom zlobom i spačkama.

Život 
Karolina je u životu osjetila bogatstvo i siromaštvo i jedno zna sigurno: bogatstvo je bolje. Inteligentna, manipulativna, neodoljiva i opasna, Karolina vjeruje da zaslužuje samo najbolje, za što je platila visoku cijenu u prošlosti. Kao studentica umjetničke akademije upoznala je dizajnericu Lidiju Bauer. Karolina je bila Lidijin model, ali odnosi su se zaoštrili kad ju je Lidija upoznala sa Stjepanom Novakom. Karolina je Lidiji otela Stjepana i udala se za njega. Rodila mu je dva sina, Tomislava i Bornu. Njihov se brak činio savršenim dok se nije dogodila tragedija. Karolina je sa svoje dvoje djece išla na izlet u Makarsku, kada je automobil kojeg je vozila izletio s litice u more. Uspjela je izvući na obalu jedno dijete, Bornu, ali Tomislav se utopio. Svi su pretpostavljali da se i ona utopila. No u šoku zbog smrti djeteta, ona je bježala što je dalje mogla te ilegalno prešla u Austriju. Ondje je započela novi život. Počela je raditi za blagajnom na kozmetičkom odjelu robne kuće gdje je upala u oko bogatom doseljeniku iz Srbije. Započela je vezu s njim iako je znala da je povezan s mafijom. Uskoro je pokrenula vlastitu kozmetičku tvrtku financiranu novcem mafije. Zbog obiteljskih mutnih poslova završila je u zatvoru. Karolina je pristala na ovo poniženje pod uvjetom da joj mafija osigura veliku svotu novca koja će je čekati kada izađe iz zatvora. 

Kada je puštena, vraća se u Hrvatsku. Novca je sada imala dovoljno, no vapila je za sigurnošću i pripadanjem te odlučuje potražiti svoga sina i Stjepana. Stjepanovu tadašnju suprugu Viktoriju je otjerala uvjerivši je da njihov brak ne vrijedi i nikada nije ni vrijedio s obzirom na to da je ona sve to vrijeme živa. Tada započinje Karolinino nastojanje da je obitelj ponovno zavoli. Kada je postala sigurna u svoj položaj, mogla se početi ponašati prema vlastitim shvaćanjima morala. Trenutačno je Karolina zadovoljna svojim brakom i veseli se novom položaju koji bi joj mogao priskrbiti Stjepanov ulazak u Sabor. Njena glavna briga je da nešto ne naruši sadašnju ravnotežu koju je toliko pažljivo uspostavljala.

No, tu ravnotežu je ipak nešto narušilo. Naime, Petra je, prije nego što je otišla, ostavila pismo Stjepanu gdje mu je priznala sve Karolinine zločine, te je Stjepan počinje osuđivati i izbjegavati. U isto vrijeme, Karolina ostane paralizirana od prometne nesreće koju je imala s Petrom, te ju Borna i Stjepan cijelo vrijeme paze, sve dok ne unajme Biserku da je čuva. Biserka tada saznaje kako Karolina glumi da je paralizirana, no nitko joj ne povjeruje, jer je Karolina sve okrenula u svoju korist. Nakon svađe s Petrom, Petra odluči prodati kuću. Karolina se udubi u posao u Zenu i predlaže Borni da zavede Mirnu. Uskoro Karolina povodom humanitarne kampanje u kojoj sudjeluje otkrije da boluje od raka.

Uskoro se u grad ponovno vraća Lidija Bauer, koja je odlučna raskrinkati Karolinu, no to joj ne uspije. Nekoliko sati kasnije, Stjepan ulovi Karolinu ispod tuša s njenim maserom Denisom, te otkrije cijelu istinu. Borna i Stjepan je zamrze, te Stjepan ode iz Hrvatske, zajedno s Lidijom. Karolina i dalje nastavlja održavati vezu s Denisom, te je potpisala papire za razvod od Stjepana. Kasnije se saznaje prava Denisova istina. Naime, on je kriminalac i suučesnik Andree, bivše sluškinje Novakovih, Karolinine "simpatije" iz zatvorskih dana. Iako su oboje bili spremni prevariti Karolinu, Denis je ukrao Karolini novac, a Andreu ostavio u Zagrebu. Zajedno sa svojom starom prijateljicom-neprijateljicom Andreom, Karolina svladava Denisa, te on biva usmrćen.

Nakon Petrinog povratka, Borna i ona otjeraju Karolinu iz Petrine kuće, te se ona useljava u stan koji je kupila pored restorana "Nana". Uz to, redovito održava ljubavnu vezu, s poduzetnikom Zlatkom Fijanom. No, ubrzo joj za oko zapne imućni Jure Šarić. No, kontakt prestaje kada Jure otkrije da je Karolina htjela ukrasti novac za spas vinarije od siročadi za koju je ona i prikupila taj novac. Nakon toga, Karolina ne prestaje provocirati Juru i Biserku. Uz to, njen on/off ljubavnik Zlatko, je poziva da zajedno s njim pobjegne u Argentinu. Na dan odlaska, Karolina pronalazi mrtvog Zlatka pokraj njegova automobila, a zbog otisaka na automobilu, biva uhićena pod sumnjom da ga je ubila. Nakon što biva riješena sumnje za Zlatkovo ubojstvo, Petra je poziva natrag u vilu Novak. Ubrzo,na Bornin nagovor, Karolina pomaže Ani u Zenu, ali i tu ona vidi svoju korist. Aninim odlaskom, postaje vlasnica tvrtke. No, ni to pozicionirano mjesto joj nije jedina satisfakcija u životu, te se ponovno baca na osvajanje Jure Šarića, koji sprema svoje vjenčanje s njenom neprijateljicom, Biserkom. Karolina oba puta uspije odvojiti taj par, što rezultira Bibinim odlaskom. Karolina je odlučna udati se za Juru, i povratiti vinariju Šarić u svoje ruke. No, uskoro joj nesreća pokuca na vrata. Prilikom liječničkog pregleda, saznaje kako boluje od raka dojke. Na kraju serije se odbija udati za Juru, koji je kasnije ubija.

Izmišljeni likovi